Варез (програмне забезпечення) — комерційна програма, що поширюється безкоштовно
 Едґар Варез — франко-американський композитор, один з піонерів електронної і конкретної музики
 Варез () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта